Pianella steht für:

 ein selbstpielendes Geigenklavier der Firma J. D. Philipps
 Pianella (Abruzzen), eine Gemeinde in Provinz Pescara 
 Pianella (Oper), eine Oper von Friedrich von Flotow, die am 27. Dezember 1857 in Schwerin uraufgeführt wurde